Briviesca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Briviesca (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Briviesca (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar